Вікем Вондерерз, «Вікем Вондерерз» (англ. «Wycombe Wanderers Football Club») — професіональний англійський футбольний клуб з міста Гай-Вікем, графство Бакінгемшир. 
 Манзіні Вондерерз, Футбольний клуб «Манзіні Вондерерз» або просто Манзі́ні Вондерерз () — свазілендський футбольний клуб.
 Вулвергемптон Вондерерз  () — професіональний англійський футбольний клуб з міста Вулвергемптон.
 Вестерн Сідней Вондерерз, Футбольний клуб «Вестерн Сідней Вондерерз» () — австралійський професіональний футбольний клуб з Сіднея. 
 Гамільтон Вондерерз, Гамільтон Вондерерз Асоціейшен Спортс Клаб або просто Гамільтон Вондерерз () — напівпрофесійний новозеландський футбольний клуб з міста Гамільтон, який виступає у прем'єр-лізі АСБ.